Сергей Васильевич Лукьяненко — русский писатель-фантаст. Начало литературного творчества относится примерно к 1986 году. Первые научно-фантастические рассказы «Нарушение» и «За лесом, где подлый враг» были опубликованы в 1988 году в журналах «Заря» в Алма-Ате и «Уральский следопыт» в Екатеринбурге.

К 1990 году в активе писателя было уже более десятка публикаций рассказов в журналах и сборниках, а также двух повестей, «Тринадцатый город» и «Пристань жёлтых кораблей». В том же году за рассказ «Дорога на Веллесберг» был впервые номинирован на литературную премию — «Великое Кольцо». В апреле 1993 года Лукьяненко получает свою первую авторскую премию «Старт», одну из номинаций премии Аэлита, за лучший дебютный сборник «Атомный сон». К 2017 году Сергей Лукьяненко неоднократно был номинирован более чем на 25 различных литературных премий в различных номинациях, став лауреатом почти каждой из них хотя бы раз.

Список премий и номинаций

1990—1999

2000—2009

2010—2017

Примечания

Ссылки 
 
 

Сергей Лукьяненко